Премія «Сатурн» за найкращий незалежний фільм — категорія премії Сатурн, яку вручає Академія наукової фантастики, фентезі та фільмів жахів. Категорія заснована у 2013 році.

Лауреати і номінанти

2014-2021

Посилання 

 Official Site

Сатурн (премія)
засновані 2013